odma opłucnowa
 pikrotoksyna
 PTX (Parallel Thread Execution) – język programowania dla maszyny wirtualnej w technologii CUDA.